Осоргин, Михаил Михайлович (1832—1910)
 Осоргин, Михаил Михайлович (старший) (1861—1939) — российский государственный деятель, камергер Двора его Величества, после эмиграции — православный священник
 Осоргин, Михаил Михайлович (младший) (1887—1950) — общественный и церковный деятель, регент.